Osoby
 Daniel Addo (ur. 1976) – ghański piłkarz
 Daniel Ashley Addo (ur. 1989) – ghański piłkarz
 Edward Akufo-Addo (1906–1979) – ghański sędzia i polityk
 Eric Addo (ur. 1978) – ghański piłkarz
 Ishmael Addo (ur. 1982) – ghański piłkarz
 Joe Addo (ur. 1971) – ghański piłkarz
 Nana Akufo-Addo (ur. 1944) – ghański prawnik, polityk i dyplomata
 Otto Addo (ur. 1975) – ghański piłkarz
 Simon Addo (ur. 1974) – ghański piłkarz

 Inne
 Park Narodowy Addo Elephant – park narodowy położony w Republice Południowej Afryki
 Adolf (Adon, Addon, Ado, Addo)